Се́льское поселе́ние «Село́ Переде́л» — муниципальное образование в составе Медынского района Калужской области России.
Административный центр — село Передел.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Думиничский район", "Кировский район", "Медынский район", "Перемышльский район", "Сухиничский район", "Тарусский район", "Юхновский район", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Медынского района
Сельские поселения Калужской области